Reiterstein bezeichnet:

 eine früher bei Häusern und an Wegkreuzungen übliche Aufsteighilfe für Reiter

Reiterstein steht für:

 den Reiterstein von Hornhausen, eine Steinplatte mit der bildlichen Darstellung eines Reiters
 den Runenstein von Skokloster, einen schwedischen Runenbildstein mit dem künstlerischen Bild eines Reiters der Wikingerzeit (800–1050 n. Chr.)